Palo Gordo kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Esquipulas Palo Gordo, kommun i Departamento de San Marcos
 Esquipulas Palo Gordo, kommunhuvudort, Departamento de San Marcos, Municipio de Esquipulas Palo Gordo,

Mexiko 

 Palo Gordo, Guerrero, ort, 
 Palo Gordo, Hidalgo, ort,